Docebo est une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS) sous licence GPL2).

C'est un logiciel open source développé en PHP et disponible dans 30 langues (en ).

Docebo est, en 2010, inclus dans « la liste open source de l'UNESCO ».

Versions 
Docebo 3.6.0.4: Production 
Docebo 4.0: Online pre beta 

Le projet Docebo est né en 2005. Son nombre de sites communautaires (courant ) autour de  utilisateurs enregistrés ; Docebo 3.6.0.3 a été téléchargé  fois.

LMS similaires 
360Learning
Atutor 
Claroline 
Dokeos 
Moodle 
Sakai

Voir aussi 
 Apprentissage en ligne (E-learning)

Liens externes 
 Docebo community open source

Apprentissage électronique
Plate-forme pédagogique